Paradschanow ist der Familienname folgender Personen:
 Georgi Georgijewitsch Paradschanow (* 1963), russischer Regisseur
 Sergei Paradschanow (1924–1990), sowjetischer Regisseur

Paradschanow bezeichnet weiterhin:
 den russischen Film Paradschanow (Film)